Rozgrywki o Puchar Włoch w piłce siatkowej mężczyzn w sezonie 2013/2014 (Del Monte Coppa Italia A1) zainaugurowane zostały 29 stycznia 2014 roku. Składały się one z ćwierćfinałów, półfinałów i finału.

W turnieju o Puchar Włoch brało udział osiem najlepszych drużyn po 11. kolejce fazy zasadniczej Serie A1. 

Półfinały i finał rozegrane zostały w dniach 8-9 marca 2014 roku w PalaDozza w Bolonii.

Puchar Włoch zdobyła drużyna .

Drużyny uczestniczące

Wyniki spotkań

Drabinka

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Bibliografia 
 

2013 w piłce siatkowej
2014 w piłce siatkowej
Puchar Włoch w piłce siatkowej mężczyzn
2013 we Włoszech
2014 we Włoszech